Чёрная — река в России, протекает по Нытвенскому и Краснокамскому районам Пермского края. Левый приток Сюзьвы. Длина реки составляет 22 км, площадь водосборного бассейна 54 км².

Исток реки на Верхнекамской возвышенности в 18 км к северо-западу от центра Краснокамска. Верхнее течение реки находится в Нытвенском районе, среднее и нижнее — в Краснокамском. Река течёт на юг, в низовьях поворачивает на юго-запад. Протекает сёла Чёрная, Малые Шабуничи и Карабаи. Устье находится у села Усть-Сыны.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100014165
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101416
 Код бассейна — 10.01.01.010
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Сюзьвы (нижнего притока Камы)
Реки Нытвенского района
Реки Краснокамского района Пермского края